Nella est un prénom, notamment italien (il peut être le diminutif de Ornella), porté par :
 Nella Anfuso (née en 1942), soprano et musicologue italienne ;
 Nella Larsen (1891-1964), écrivaine américaine ;
 Nella Martinetti (née en 1946), auteur-compositeur, actrice et chanteuse suisse ;
 Nella Walker (1886-1971), actrice américaine ;
 Nella (née en 1983), actrice pornographique américaine.

Homonymie de prénom
Prénom italien